WFB steht für:

 Westfalenbahn, Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Bielefeld
 Westfrankenbahn, RegioNetz der Deutschen Bahn
 Wirtschaftsförderung Bremen, staatliches Unternehmen
 World Fellowship of Buddhists, internationale Organisation von Buddhisten mit Sitz in Bangkok
 Württembergischer Fechterbund, Landesfachverband (Dachverband) der Fechtvereine in Württemberg

WfB steht für:
 Werkstatt für Behinderte, veraltete Bezeichnung für Werkstatt für behinderte Menschen

Abkürzung